Gortva může být:

 Gortva (obec) – slovenská obec v okrese Rimavská Sobota 
 Gortva (osada) – slovenská osada u obce Hajnáčka 
 Gortva (řeka) – slovenská řeka, přítok Rimavy